World Series Lights sezona 2004 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2004.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NS=ni štartal DIS=diskvalificiran

2004 v športu
2004